Nowonikolajewski (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Nowonikolajewski (Wolgograd), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Wolgograd

Dörfer, Weiler und ländliche Siedlungen:
 Nowonikolajewski (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Nowonikolajewski (Brjansk, Potschepski), in der Oblast Brjansk, Potschepski rajon
 Nowonikolajewski (Brjansk, Wygonitschski), in der Oblast Brjansk, Wygonitschski rajon
 Nowonikolajewski (Kursk), in der Oblast Kursk
 Nowonikolajewski (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Nowonikolajewski (Rostow, Martynowski), in der Oblast Rostow, Martynowski rajon
 Nowonikolajewski (Rostow, Tazinski), in der Oblast Rostow, Tazinski rajon
 Nowonikolajewski (Rostow, Werchnedonskoi), in der Oblast Rostow, Werchnedonskoi rajon
 Nowonikolajewski (Saratow), in der Oblast Saratow
 Nowonikolajewski (Tatarstan), in der Republik Tatarstan
 Nowonikolajewski (Woronesch), in der Oblast Woronesch